Knaut steht für:
 Knaut, altritterliches Geschlecht in Thüringen und Sachsen, siehe Knutonen

Knaut ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Knaut (1638–1694), deutscher Arzt und Botaniker
 Christian Knaut (1656–1716), deutscher Arzt, Botaniker und Bibliothekar 
 Matthias Knaut (* 1954), deutscher Mittelalterarchäologe, Denkmalpfleger und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Knauth
 Gnauth